Zukow ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Zukow († 1442), deutscher Jurist, Hochschullehrer und Syndicus der Hansestadt Lübeck
 Marek Żukow-Karczewski (* 1961), polnischer Historiker, Journalist und Publizist